El xerrac és un instrument de percussió tradicional de Mallorca, realitzat amb un bocí de canya en la qual es fan una sèrie de mòsses. Amb una altra canya més petita, es raspen i així es realitza el ritme que cada un vol que se senti. Aquest i altres instruments de percussió són molt típics d'usar a les ximbombades, que consisteixen a desfressar-se, fer música amb instruments tradicionals i altres entreteniments. Les cançons que s'hi interpreten es poden classificar dins el gènere de tonades festives.

Enllaços externs 
 Pàgina amb fotografies d'instruments tradicionals de Mallorca
 Sobre la música a les Illes Balears - Estol de tramunatana

Instruments de percussió
Instruments musicals balears